1.B HVL za 2016. je jedanaesto izdanje 1.B vaterpolske lige, drugog ranga hrvatskog prvenstva u vaterpolu. U ligi sudjeluje devet momčadi koji igraju dvokružnu ligu. Ligu je osvojio Jadran iz Kostrene.

Sudionici 

 Bellevue - Dubrovnik
 KPK - Korčula
 Jadran - Kostrena
 Galeb Makarska rivijera - Makarska 
 Delfin - Rovinj
 Siscia - Sisak
 Salona - Solin - Vranjic
 Zadar 1952 - Zadar
 Zagreb - Zagreb

Ljestvica

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2015./16.
 3. HVL 2016.
 Hrvatski vaterpolski kup 2015./16.

Izvori 
 hvs.hr, 1. B HVL 2016. , pristupljeno 9. srpnja 2016.

2016